Debrné bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Debrné (Oels-Döberney), Ortsteil von Mostek, Okres Trutnov
 Debrné (Trutnov) (Döberle), Grundsiedlungseinheit von Trutnov, Okres Trutnov
 Horní Debrné (Ober Döberney), Ansiedlung von Mostek, Okres Trutnov
 Starobucké Debrné (Altenbuch-Döbernei), Ortsteil von Nemojov, Okres Trutnov